Derivaat (industrie), een consumentenproduct afgeleid van een basisconcept
Derivaat (auto), een automodel afgeleid van een basismodel
Fork (ontwikkeling), van andere software afgeleide software
Financiële derivaten, beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander goed
Derivaat (scheikunde), een afgeleide stof met een overeenkomstige structuur
Derivaat (biologie), in de weefselleer een cel die een andere functie krijgt

Zie ook
Afgeleid werk
Spin-off (doorverwijspagina)